Ауд-Хеверле Лёвен () — бельгийский футбольный клуб из города Лёвен. Основан в 2002 году, путём слияния клубов «Стад Лёвен», «Даринг Клуб Лёвен» и «Зварте Дёйвелс Ауд-Хеверле». Домашние матчи проводит на стадионе «Ден Дреф», вмещающем 7 435 зрителей. С момента своего основания клуб начал выступать в третьем по силе дивизионе Бельгии, с сезона 2005/06 по сезон 2010/11 выступал в Первой лиге Бельгии, втором по силе дивизионе страны, победив в которой в сезоне 2010/11 клуб добился права в сезоне 2011/12 дебютировать в Лиге Жюпиле, сильнейшем дивизионе Бельгии.

Достижения 
Второй дивизион Бельгии:
 Победитель: 2010/11
 3-е место: 2007/08

Состав 
По состоянию на 29 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 
  Александр Воловик
  Тони Броньо
  Карел Гератс
  Марк Де Ман
  Франсуа Стершель
  Стефан Гисласон
  Александр Яковенко

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ауд-Хеверле Лёвен на UEFA.COM
 Ауд-Хеверле Лёвен на foot.dk
 Ауд-Хеверле Лёвен на weltfussballarchiv.com
 Ауд-Хеверле Лёвен на soccerway.com

Футбольные клубы Бельгии